Termin analog ima više značenja.

 Analogni signal
 Analogni računar
 Strukturni analog
 Funkcijski analog